Fontana di Ercole (Asola)
Fontana d'Ercole (Palermo)